L'edizione 1972-1973 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Galatasaray Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Osman Arpacıoğlu (Fenerbahçe Istanbul), con 16 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Galatasaray Istanbul Campione di Turchia 1972-1973.
 Galatasaray Istanbul ammesso alla Coppa dei Campioni 1973-1974.
 Fenerbahçe Istanbul e Eskişehirspor ammesse alla Coppa UEFA 1973-1974.
 Şekerspor e PTT retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1972
Calcio nel 1973
Campionato turco di calcio